Mario Cooper ist der Name folgender Personen:

* Mario Cooper (Illustrator) (1905–1995), US-amerikanischer Illustrator
 Mario Cooper (Aktivist) (1954–2015), US-amerikanischer AIDS-Aktivist